Osoby o tym nazwisku:
 Marianne Baillie (1795–1831) – angielska pisarka i poetka
 Timothy Baillie (ur. 1979) – brytyjski kajakarz górski, olimpijczyk